De tweede editie van het ATP-toernooi van Bangkok 2004 (met de officiële naam Thailand Open) werd van 27 september tot en met 3 oktober gespeeld.
Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok